Strömsund kan avse:
Strömsund – centralort i Strömsunds kommun i Jämtlands län och kyrkbyn i Ströms socken
Strömsunds municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Ströms landskommun 1901–1962
Strömsund, Luleå kommun – ort i Luleå kommun, Norrbottens län
Strömsund, Storumans kommun – ort och tidigare småort i Storumans kommun, Västerbottens län